

Localidades
Ilhas Carolinas
As Carolinas - nome genérico que refere conjuntamente os estados de Carolina do Norte e Carolina do Sul.
Província da Carolina

Ou ainda:
Carolina

Desambiguação